Танцов — русская фамилия.

Известные носители:
 Танцов, Александр Захарович (1860 — ?) — непременный член Смоленского губернского присутствия, член Государственной думы от Смоленской губернии.
 Танцов, Олег Игоревич (род. 1957) — российский кларнетист.